Montferland (streek), een streek in Zuidoost-Gelderland
 Montferland (gemeente), een gemeente in Zuidoost-Gelderland
 Montferland (heuvel), een heuvel in Zuidoost-Gelderland